VJ steht für:
 Video Jockey, Musikvideo-Clip-Ansager beim Musikfernsehsendern
 Videojournalist, Ein-Mensch-Fernsehteam
 Visual Jockey, Videokünstler, die insbesondere in Echtzeit und meistens in Kooperation mit DJs arbeiten
 Vojska Jugoslavije, die Armee der Bundesrepublik Jugoslawien von 1992 bis 2003, siehe Jugoslawische Volksarmee
 VietJet Air (IATA-Code), vietnamesische Fluggesellschaft

VJ als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Großbritannien: Worcester
 Niederlande: Lkw mit einem Gewicht bis 3,5 t
 Norwegen: Trondheim in der Provinz Trøndelag
 Slowakei: Exportkennzeichen (gelbes Kennzeichen: zweite Buchstabengruppe)

Vj steht für:
 Verjährung (Deutschland)

Abkürzung